Lound (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Lound (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk